Fojnica, grad u BiH
 Fojnička rijeka (ponegdje i rijeka Fojnica), rijeka u BiH, prolazi kroz grad Fojnicu
 Fojnica (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko, BiH